Gorodok kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Astrasjytskі Haradok, ort, Minsks voblast, 
 Haradok, distriktshuvudort, Vitsebsks voblast,

Ukraina 

 Horodok, Lviv oblast, stad, 

Robotskapade Belarusförgreningar